Johannes Schornstein ist der Name folgender Personen:

* Johannes Schornstein (Musiker) (1789–1853), deutscher Musiker
 Johannes Schornstein (Verwaltungsbeamter) (1909–1976), deutscher Verwaltungsbeamter